

Musica 
 V6  – gruppo musicale giapponese

Altro 
 Motore V6  – motore a V con sei cilindri